Zid se referă de obicei la un element din construcții și arhitectură,

 Zid

dar se poate referi și la următoarele ziduri celebre.

 Zidul Berlinului
 Zidul Plângerii
 Marele Zid Chinezesc Zid de foc Zidul Uriașilor''

Vezi și
 Zidul (film),  un film românesc din 1975 regizat de Constantin Vaeni